I Am a Camera – opera teatrale di John William Van Druten del 1951
La donna è un male necessario (I Am a Camera) – film del 1955 diretto da Henry Cornelius
I Am a Camera – singolo dei The Buggles del 1981